Сунь Цзячжэ́н (; род. 1944, Сыян, Суцянь, Цзянсу) — китайский политик, председатель Всекитайской федерации литературы и искусства (с 2006 года), Министр культуры КНР (1998—2008), Министр радио, кино и телевидения КНР (1994—1998), заместитель председателя НПКСК (2008—2013), член ЦК КПК (1992—2007).

Биография 
Родился в марте 1944 года в уезде Сыян созданной марионеточными прояпонскими властями провинции Хуайхай.

В 1963 году поступил на Факультет китайского языка и литературы Нанкинского университета. В 1966 году вступил в КПК. В 1968 году окончил университет, после чего работал в Кадровой школе седьмого мая.

С 1971 года в Люхэ (городской округ Тунхуа провинции Гирин) работает секретарём уездного отделения Коммунистического союза молодёжи, заместителем начальника рабочей группы уездного Революционного комитета Культурной Революции и заместителем начальника уездного отделения Народной вооружённой милиции Китая. С 1975 года — член уездного постоянного комитета КПК и заместитель председателя уездного Революционного комитета Культурной Революции.

С 1978 года в Нанкине (провинция Цзянсу) работает секретарём Коммунистического союза молодёжи Китая Нанкина и провинции Цзянсу.

С 1982 года — кандидат в ЦК КПК, с 1992 по 2007 — член ЦК КПК.

С 1984 года — секретарь городского комитета КПК Сюйчжоу (провинция Цзянсу). С 1985 года — глава отдела пропаганды комитета КПК провинции Цзянсу, с 1986 года — заместитель секретаря комитета КПК провинции Цзянсу.

С 1994 по 1998 год — Министр радио, кино и телевидения КНР.

С 1998 по 2008 год — Министр культуры КНР.

С 2008 по 2013 год — заместитель председателя НПКСК.

С 2006 года — председатель Всекитайской федерации литературы и искусства.

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 15 сентября 2005 года).
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 ноября 2006 года) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Примечания 

Министры культуры Китая
Члены ЦК КПК
Зампреды ВК НПКСК
Политики по алфавиту
Политики Китая
Политики XX века
Политики XXI века
Выпускники Нанкинского университета
Председатели Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства